Beleg van Deventer (1123), conflict tussen keizer Hendrik V en de hertog van Saksen, Lotharius van Supplinburg.
Beleg van Deventer (1179), conflict tussen Gerard III van Gelre en de bisschop Boudewijn II van Utrecht.
Beleg van Deventer (1456), Filips van Bourgondië belegert de stad.
Beleg van Deventer (1578), George van Lalaing, beter bekend als graaf van Rennenberg, neemt de stad in.
Beleg van Deventer (1591), Prins Maurits neemt de stad op de Spanjaarden.
Beleg van Deventer (1672), Bommen Berend neem de stad in na een vierdaags beleg.
Beleg van Deventer (1813-1814), het Franse napoleontische leger verdedigt de vesting Deventer fanatiek tegen de aanvallen van de belegerende kozakken.